hrabstwo Wilkinson (ang. Wilkinson County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Wilkinson (ang. Wilkinson County) w USA, w stanie Missisipi